Wübben ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Wübben (* 1945), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Yvonne Wübben (* 1969), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Ärztin

Siehe auch:
 Wubben